La formula molecolare C6H7N può indicare:
 Anilina
 Azepina

Formule molecolari